Reimer est un patronyme porté notamment par :

 Martin Reimer, coureur cycliste allemand
 Isaac De Reimer, maire de New York de 1700 à 1701
 Alva Reimer Myrdal, femme politique, diplomate et sociologue suédoise
 Daniela Reimer, rameuse allemande 
 David Reimer, victime de reassignation sexuelle contrainte
 Patrick Reimer, joueur professionnel de hockey sur glace
 James Reimer, joueur professionnel de hockey
 Karl Reimer, chimiste
 Dennis Reimer, général américain 
 Pierre Reimer, photographe français

Homonymie
Homonymie de patronyme